Чиррипо-Гранде, или Чиррито-Гранде () — самая высокая вершина Коста-Рики высотой 3819 метров. 

Расположена в национальном парке Чиррипо, отличается большим биоразнообразием. На горе несколько раз случались крупные лесные пожары, снег за последние 100 лет не выпадал ни разу. Для восхождения на Чиррипо-Гранде требуется разрешение от администрации парка.

Примечания 

География Коста-Рики
Высочайшие точки стран мира